Příjmení Bryan mosí více různých osobností:

 Bob Bryan (* 1978) – americký tenista, bratr Mika
 Daniel Bryan (* 1981) – americký wrestler
 David Bryan (* 1962) – americký hudebník
 Julien Bryan (1899–1974) – americký fotograf
 Mike Bryan (* 1978) – americký tenista, bratr Boba
 Mikuláš Bryan (* 1982) – český překladatel a básník
 William Alanson Bryan (1875–1942) – americký zoolog, ornitolog a přírodovědec
 William Jennings Bryan (1860–1925) – americký právník a politik

jiné významy
 Bryan (jméno) – mužské křestní jméno
 Bryan (Ohio) – město v Ohiu, USA
 Bryan (Texas) – město v Texasu, USA
 Bryanova-Chamorrova smlouva (1914)